Wilmot ist die Bezeichnung mehrerer

Orte in Kanada:
 Wilmot (Nova Scotia)
 Wilmot (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Wilmot (Arizona)
 Wilmot (Arkansas)
 Wilmot (Indiana)
 Wilmot (Kansas)
 Wilmot (Michigan)
 Wilmot (Mississippi)
 Wilmot (New Hampshire)
 Wilmot (North Carolina)
 Wilmot (Ohio)
 Wilmot (Pennsylvania)
 Wilmot (South Dakota), im Roberts County
 Wilmot (Wisconsin), im Kenosha County
 Wilmot Flat (New Hampshire)
 Wilmot Woods (New York)

Personen:
 Alex Wilmot-Sitwell (* 1961), englischer Investmentbanker
 Ben Wilmot (* 1999), englischer Fußballspieler
 Charles Wilmot, 3. Earl of Rochester (1671–1681), englischer Peer
 Chester Wilmot (1911–1954), australischer Kriegsberichterstatter
 David Wilmot (1814–1868), US-amerikanischer Politiker
 David Wilmot (im 20. Jahrhundert), irischer Schauspieler 
 Elizabeth Wilmot, Countess of Rochester (1651–1681), englische Adlige
 John Eardley-Wilmot (1783–1847), britischer Parlamentsabgeordneter, Vizegouverneur von Tasmanien

 Katherine Wilmot (ca. 1773–1824), irische Reisende und Tagebuchschreiberin
 Martha Wilmot (1775–1873), irische Reisende und Tagebuchschreiberin
 Nathan Wilmot (* 1979), australischer Segler
 Robert Duncan Wilmot (1809–1891), kanadischer Politiker
 Robert Wilmot Horton (1784–1841), britischer Politiker

Siehe auch:
 Willmott
 Wilmotte